Dřínová je název více míst: 
 Dřínová (cesta), lesní cesta z Adamova v okrese Blansko do Babic nad Svitavou v okrese Brno-venkov, přes jižní svah kopce Nad Střelčím 
 Dřínová (přírodní rezervace), přírodní rezervace nad Dřínovou cestou na jižním svahu kopce Nad Střelčím (527 m) v Moravském krasu, na území Babic nad Svitavou v okrese Brno-venkov
 Dřínová (Předklášteří), kopec (379 m) s kamenolomem v severní části území obce Předklášteří v okrese Brno-venkov
 Lom Dřínová u Tišnova (Kamenolom Předklášteří-Dřínová), čínný kamenolom na kopci Dřínová
 Dřínová (Drahanská vrchovina), též Bukovinec, kopec (524 m) ve východní části městyse Křtiny v okrese Blansko
 Dřínová (Savín), kopec (403 m) na území části Savín města Litovle v okrese Olomouc
 Malá Dřínová (376 m) a Velká Dřínová (351 m), kopce na území obce Heroltice v okrese Brno-venkov
 ulice v Brně, Tišnově, Praze

Související články 
 Dřín